
Molekulska formula -{C10H9N}- se može odnositi na:

 Benzazepin
 Lepidin
 1-Naftilamin
 2-Naftilamin
 Hinaldin